Катра́н может означать:

Биология 
 Катраны — род акул семейства Катрановые акулы.
 Катран — род растений семейства Капустные.

Топоним 
 Катран (село) — село в Киргизии.

Техника 
 Катран — российские ракетно-артиллерийские катера проекта 20970.
 Катран — российский вертолёт палубного базирования Ка-52К.
 Катран — российский беспилотный летательный аппарат вертолётного типа.
 «Катран» — ручной миномёт калибра 50 мм.
 «Катран» — российский боевой нож, изначально разработанный как оружие боевого пловца.
 Катран — серия нелинейных локаторов.
 Катран-Д — буксируемый двухкоординатный одночастотный гидролокатор бокового обзора для геологической съёмки морского дна, морских инженерных изысканий и поиска подводных объектов на шельфе.
 «Катран» — радиоприемник Р-399А.

Разное 
 Катран (рег., Кавк.) — земля, пропитанная нефтью, горная смола, употребляемая для заливки кровель.
 «Катран» (надувная лодка)
 «Катран» (катера и лодки из стеклопластика)
 Катран (жарг.) — нелегальное место для азартных игр, игорный притон.
 Катран (мол. сленг) — сплавной катамаран.
 Катран — российский детективный телесериал 2020 года, продолжение телесериала «Мосгаз».